

Biografia
Nativo di Istanbul, si laurea al dipartimento di teatro presso l'Università dell'Anatolia.

Esordisce nel mondo della televisione nel 2008 con la serie Aşk-ı Memnu di Kanal D, con Beren Saat e Kıvanç Tatlıtuğ, dove interpreta il pilota Beşir Elçi. 

Il 2012 lo vede compiere il suo debutto sul grande schermo quando è chiamato a far parte del cast di Usta, film drammatico diretto da Bahadır Karataş e con protagonisti Yetkin Dikinciler e Fadik Sevin Atasoy. Tra gennaio e giugno dello stesso anno appare quindi nella serie Son, trasmessa su ATV. Poco più tardi è incluso nella terza stagione della serie poliziesca Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, oltre ad apparire nei film El Yazısı e Çanakkale 1915. 

Nel 2014 ottiene il suo primo ruolo da protagonista nella serie storica di TRT 1 Yedi Güzel Adam, nella quale veste i panni del poeta e scrittore Cahit Zarifoğlu. Il progetto è ambientato negli anni settanta durante il conflitto fra destra e sinistra e tratta episodi quali il massacro di Maraş e il colpo di Stato in Turchia del 1980. L'anno seguente è tra i personaggi principali della fiction storica Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, dove affianca Gökhan Atalay e Payidar Tüfekçioglu.

Tra il 2016 e il 2019 appare invece nelle serie Aşk ve Mavi e Kuzgun.

Filmografia

Cinema 
Usta, regia di Bahadır Karataş (2008)
El Yazısı, regia di Ali Vatansever (2012)
Çanakkale 1915, regia di Yeşim Sezgin (2012)

Televisione 
Aşk-ı Memnu – serie TV (2008-2009)
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi – serie TV (2012)
Son – serie TV (2012)
Yedi Güzel Adam – serie TV (2014)
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu – serie TV (2015)
Aşk ve Mavi – serie TV (2016)
Kuzgun – serie TV (2019)

Collegamenti esterni